Lavardin ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Lavardin (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Lavardin (Sarthe) im Département Sarthe

Darüber hinaus:
 Burg Lavardin, eine Burgruine in der Gemeinde Lavardin (Loir-et-Cher)
 Mézières-sous-Lavardin, nördlich von Lavardin (Sarthe)
 Le Vieux Lavardin, Ortsteil von Mézières-sous-Lavardin
 Phare du Lavardin, ein Leuchtturm zwischen dem Hafen von La Rochelle und der Île de Ré

Lavardin ist der Name folgender Personen:
 Hildebert von Lavardin (auch Hildebert von Tours, Hydalbert, Gildebert oder Aldebert, 1056–1133), Erzbischof und französischer Schriftsteller
 Marquis de Lavardin war ein Adelstitel der Familie Beaumanoir, der sich auf Lavardin (Sarthe) bezog
 Jean Lavardin ist der Name des ermittelnden Polizeiinspektors in den Spielfilmen Hühnchen in Essig (Poulet au vinaigre, 1985) und Inspektor Lavardin oder Die Gerechtigkeit (Inspecteur Lavardin, 1986) sowie in der Fernsehserie Inspektor Lavardin (Les Dossiers secrets de l'inspecteur Lavardin, 1986–1990) von Claude Chabrol, der von Jean Poiret dargestellt wurde.